Новомихайловский сельский совет (сельсовет)

На территории Украины 
Новомихайловский сельский совет (укр. Новомихайлівська сільська рада)

 
 
 Новомихайловский сельский совет (Новотроицкий район) 
 Новомихайловский сельский совет (Решетиловский район) 
 Новомихайловский сельский совет (Черниговский район)

Упразднены в 2020.

На территории Российской Федерации 

Новомихайловский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:

 Новомихайловский сельсовет — в Локтевском районе Алтайского края.
 Новомихайловский сельсовет — в Октябрьском районе Амурской области.
 Новомихайловский сельсовет — в Шаховском районе Московской области (упразднён в 1954).
 Новомихайловский сельсовет — в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Новомихайловский сельсовет — в Татарском районе Новосибирской области.
 Новомихайловский сельсовет — в Александровском районе Оренбургской области.
 Новомихайловский сельсовет — в Алтайском районе Республики Хакасия.
 Новомихайловский сельсовет, с 2004 село Новомихайловское — в Красногвардейском районе Ставропольского края (упразднён в 2020).

См. также 
 Новомихайловский (значения)
 Новомихайловское